Les élections municipales françaises de 2008 ont eu lieu le 9 et . Le département des Alpes-Maritimes comptait 166 communes, dont 38 de plus de  où les conseillers municipaux étaient élus selon un scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Maires élus 
Les maires élus à la suite des élections municipales dans les communes de plus de  :

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Antibes  
 Maire sortant : Jean Leonetti (UMP)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 26 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références 

Alpes-Maritimes
Municipales, 2008